Вале́рий (Валенти́н) Алекса́ндрович Погоре́льцев (15 июля 1940, Харьков, Украинская ССР, СССР — 4 января 2011, Москва, Россия) — советский актёр театра и кино.

Биография 
В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Работал в Театре на Таганке, затем в театре «Содружество актёров Таганки».

В кино запомнился зрителям ролями Танкиста в военной драме Никиты Курихина и Леонида Менакера «Жаворонок» (1964), художника Бананито в музыкальном телевизионном фильме Тамары Лисициан «Волшебный голос Джельсомино» (1977) и гусара Лыткина в телевизионной трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» (1980).

Много лет работал на радио и вёл передачу о зарубежной эстраде.

Умер в 2011 году. Похоронен на Щербинском кладбище.

Творчество

Роли в театре 
Театр на Таганке

 1964 — Добрый человек из Сезуана (Б. Брехт, реж. Ю. П. Любимов) — Безработный
 1965 — 10 дней, которые потрясли мир (Д. Рид, реж. Ю. П. Любимов) — Официант
 1965 — Павшие и живые (В. Э. Багрицкий, реж. Ю. П. Любимов) — Всеволод Багрицкий
 1966 — Жизнь Галилея (Б. Брехт, реж. Ю. П. Любимов) — Андреа Сарти
 1968 — Тартюф (Мольер, реж. Ю. П. Любимов) — Валер
 1972 — Под кожей статуи Свободы (Е. А. Евтушенко, реж. Ю. П. Любимов) — Полицейский
 1973 — Товарищ, верь (реж. Ю. П. Любимов, Л. В. Целиковская) — Пушкин
 1979 — Преступление и наказание (Ф. М. Достоевский, реж. Ю. П. Любимов) — Лебезятников

Роли в кино 
  — У твоего порога — Леонид Чернышёв
  — Первый троллейбус — член молодёжной бригады, (нет в титрах)
  — Дочь Стратиона — Грицко
 1964 — Жаворонок — Алёша, молодой танкист
 1964 — Страницы первой любви
  — Татьянин день — Верник
 1967 — Тысяча окон — Андрей Василенок, студент-геолог
  — Хроника ночи — человек со скрипкой
  — Хождение по мукам — Александр Иванович Жиров  — Ярослав Домбровский / Jarosław Dąbrowski
  — Волшебный голос Джельсомино — художник Бананито  — О бедном гусаре замолвите слово — Лыткин, гусар  — Через Гоби и Хинган / Говь хянганд тулалдсан нь (СССР, Монголия) — Геннадий Сергеевич — «Бородач» (связной)  — Загадочный наследник — Игорь Маслов, художник 1987 — Забытая мелодия для флейты — руководитель народного театра Телеспектакли 
  — Возвращение к горизонту 
  — Солнце на стене — Дима

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры и актрисы Театра на Таганке
Похороненные на Щербинском кладбище